Кантони ()— итальянская фамилия. Известные носители:

 Кантони, Карло (1840—1906) — итальянский философ.
 Кантони, Эйтель (1906—1997) — уругвайский автогонщик, первый представитель Уругвая в Формуле-1.